Karelsplein (Tsjechisch: Karlovo náměstí), een plein in de Tsjechische hoofdstad Praag
Karlovo náměstí (metrostation), een metrostation in de Tsjechische hoofdstad Praag